Znane osoby o nazwisku Ishii:

 Shohachi Ishii – japoński zapaśnik
 Masatada Ishii – japoński piłkarz
 Maki Ishii – japoński kompozytor
 Sōjirō Ishii – japoński piłkarz
 Mario Alberto Ishii – argentyński polityk
 Kōji Ishii – japoński seiyū
 Tomoya Ishii – japoński narciarz
 Tomohiro Ishii – japoński wrestler
 Teruo Ishii – japoński reżyser
 Hiroshi Ishii – japoński pływak
 Hajime Ishii – japoński piłkarz
 Masashi Ishii – japoński kolarz
 Yuki Ishii – japońska siatkarka
 Tetsushirō Ishii – japoński językoznawca
 Hidenori Ishii – japoński piłkarz
 Yoshinobu Ishii – japoński piłkarz
 Shigemi Ishii – japoński piłkarz
 Ken Ishii – japoński muzyk
 Kazuyoshi Ishii – japoński mistrz karate
 Satoshi Ishii – japoński judoka
 Shirō Ishii – lekarz i zbrodniarz wojenny